Guillaume d’Aquitaine peut désigner : 
 Guillaume de Gellone (v. 750-814), aristocrate de l'époque carolingienne, personnalité militaire du royaume d'Aquitaine comme comte de Toulouse et fondateur de l'abbaye de Gellone ;
Les membres de la Maison de Poitiers-Aquitaine ;
 Guillaume  d'Aquitaine (875-918), marquis de Gothie, comte d'Auvergne, de Berry, de Limousin, de Lyon et de Mâcon, duc d'Aquitaine et abbé laïque de Saint-Julien de Brioude ;
 Guillaume II d'Aquitaine
 Guillaume III d'Aquitaine
 Guillaume IV d'Aquitaine
 Guillaume V d'Aquitaine
 Guillaume VI d'Aquitaine
 Guillaume VII d'Aquitaine
 Guillaume VIII d'Aquitaine
 Guillaume IX d'Aquitaine (1071-1126), duc d'Aquitaine et de Gascogne, premier poète connu en langue d'oc.
 Guillaume X d'Aquitaine